Calidonia – comune della provincia di Panama, Panama
 Calidonia – comune della provincia di Veraguas, Panama